Sala kan som auktorsförkortning betyda:

 Giovanni Sala
 Carlos A. Sala

Robotskapade auktorsförkortningar